Petrel (motorfiets), een Australisch historisch motorfietsmerk
 Petrel (software), een modelleringsprogramma voor Windows
 Petrel (schip, 1928), een voormalig walvisschip, nu aanwezig in Grytviken, South Georgia
 Pétrel (schip, 1976), een boorschip, later pijpenlegger